Bingenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Bingenheimer (1923–1964), deutscher Autor
 Sandra Bingenheimer (* 1987), deutsche Florettfechterin
 Silke Bingenheimer (* 1970/1971), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Bingenheim